|-
| 157301 - ||  || 16 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157302 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157303 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157304 - ||  || 20 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 157305 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157306 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157307 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157308 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157309 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157310 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157311 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157312 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157313 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157314 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157315 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157316 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157317 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157318 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157319 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157320 - ||  || 21 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157321 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157322 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157323 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157324 - ||  || 2 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157325 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157326 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157327 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157328 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157329 - ||  || 13 octombrie 2004 || Trois-Rivières || 
|-
| 157330 - ||  || 13 octombrie 2004 || Sonoita || , 
|-
| 157331 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157332 Lynette ||  || 15 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 157333 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157334 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157335 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157336 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157337 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157338 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157339 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157340 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157341 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157342 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157343 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157344 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157345 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157346 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157347 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157348 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157349 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157350 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157351 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157352 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157353 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157354 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157355 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157356 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157357 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157358 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157359 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157360 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157361 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157362 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157363 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157364 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157365 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157366 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157367 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157368 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157369 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157370 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157371 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157372 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157373 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157374 - ||  || 9 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157375 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157376 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157377 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157378 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157379 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157380 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157381 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157382 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157383 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157384 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157385 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157386 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157387 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157388 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157389 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157390 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157391 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157392 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157393 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157394 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157395 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157396 - ||  || 13 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 157397 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157398 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157399 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157400 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-